Следствие дилетантов — детективная телевизионная игра на канале «Югра», который представляет за собой интеллектуальный поединок и игру на бильярде. Выпуски 2007 года повторяются на канале «Где и кто»

Правила игры 
В игре принимают участие две команды (по 3 игрока в каждой). Игра начинается с бильярда, каждый выпавший в лузу шар означает номер вопроса (от 1 до 16). Каждый правильный ответ приносит команде 2 очка. Если команда даёт неправильный ответ, ход переходит другой команде, и за правильный ответ команда получила 1 очко. В студии присутствуют мастера бильярда — для команды в зелёном секторе — Владимир Козлов, для команды в красном секторе — Сакир Икробед-Рахимов.

Игровое время 
У каждой команды есть игровое время. В случае, если у команды закончится игровое время, то звучит сирена и игра на бильярде закончится, а вопросы будут выбраны компьютером автоматически. Игра продолжается до тех пор, пока у обеих команд закончится игровое время, либо будут заданы все 16 вопросов игры.

Постоянные категории вопросов

Криминальная комната 
Два человека из одной команды и один из другой отправляются в криминальную комнату к майору Лыкову (Олег Комаров, потом заменил его Виктор Супрун). Майор даёт детективное задание, а игрок должен дать ответ.

Что-то здесь не так 
На экране появляется фрагмент советского художественного фильма, а команда должна догадаться, что здесь не так.

Верите ли вы, что… 
Эта подборка для всех команд. Ведущий читает пять курьёзных законов, любая из команд должен дать три верных факта и получить 2 очка, а команда, успевшая второй получает 1 очко.

См. также 
 Детектив-шоу
 Журнал «Досье-02»

Ссылки 
 Страница программы на сайте канала «Югра»
 Архив выпусков